gorączka – stan towarzyszący chorobie
 Gorączka – spektakl (piosenki Elvisa Presleya)
 Gorączka – polski film z 1980 w reżyserii Agnieszki Holland
 Gorączka (ang. Heat) – amerykański film z 1995 w reżyserii Michaela Manna
 Gorączka (ang. Fever) – amerykańsko-brytyjski film z 1999 w reżyserii Alexa Wintera
 Gorączka (hiszp. La Fiebre del loco) – meksykańsko-chilijski film z 2001 w reżyserii Andrésa Wooda
 Gorączka – album zespołu Klincz wydany w 1984 roku